Следующий гол — победный:

 «Следующий гол — победный» — британский документальный фильм 2014 года Майка Бретта и Стива Джеймисона.
 «Следующий гол — победный» — будущий американский художественный фильм 2023 года Тайки Вайтити.